

Patronyme 

 André Dauphin, sculpteur ;
 Charles Claude Dauphin (1615-1677), peintre français ;
 Charles Olivier Dauphin (1807-1874), sculpteur canadien ;
 Claude Dauphin, homme politique canadien ;
 Claude Dauphin (1903-1978), acteur français ;
 Jean-Claude Dauphin, né en 1948, acteur français, fils de Claude Dauphin ;
 Eugène Dauphin, maire de Ravières (1852-1855) dans l'Yonne ;
 Eugène Dauphin (1857-1930), peintre français de la Marine ;
 Eugène A. Dauphin (1882-1978), industriel, publicitaire et résistant français,
 Félix Dauphin, peintre français né en 1920 ;
 Florian Dauphin (1999-), coureur cycliste français ;
 Gustave Dauphin, peintre français du , beau-frère de l'écrivain Matheo Bardy ;
 Jacques Dauphin (1923-1994), industriel et publicitaire français, fils de Eugène A. Dauphin, fondateur de la société Dauphin OTA.
 Joseph Dauphin (1882-1917), soldat français fusillé pour l'exemple ;
 Louis-Etienne Dauphin (1885-1926), peintre français de la Marine ;
 Marie-Madeleine Dauphin (1878-1942), illustratrice française ;
 Maurice-Pierre Dauphin (1889-?), général français ;
 Oliviero Dauphin (1634-1683), peintre ;
 Pierre Dauphin (1929-2020), peintre ;
 Raymond Dauphin (1910-1995), peintre français ;

Toponyme

 Dauphin, circonscription du Manitoba ;
 Dauphin, municipalité rurale canadienne du Manitoba ;
 Dauphin, ville canadienne du Manitoba ;
 Lac Dauphin, lac situé dans la province du Manitoba au Canada ;
 Rivière Dauphin, rivière située dans le Manitoba ;

 Comté du Dauphin
 Dauphin, un borough de ce comté ;

 Dauphin, une commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Dauphin, l’ancien nom de la commune de Saint-Lions, dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
 Mont-Dauphin, commune des Hautes-Alpes ;

 Dauphin, quartier du district de Gros-Islet.

Autres 
 Le dauphin, nom vernaculaire de certains mammifères marins de la famille biologique des delphinés ; par analogie, deux poissons, le dauphin vert et le poisson dauphin
 La constellation du Dauphin
 Dauphin, titre donné au comte de Viennois, puis au fils aîné du roi de France
 Le Grand Dauphin, surnom du fils aîné de Louis XIV
 Dauphin (hélicoptère), appareil conçu initialement par la société Sud-Aviation pour succéder à l'Alouette III et dont les dernières séries ont été produites par la société Airbus Helicopters
 Dauphin, une fusée-sonde de Sud-Aviation développée à la fin des années 1960
 Dauphin, un fromage du Nord
 Dauphin (gouttière), l'extrémité inférieure en fonte d'un tuyau de descente de gouttière, autrefois coudée et munie d'un exutoire libre orné d'une tête de mammifère marin crachant l'eau loin du mur dans un caniveau
 Terme d'architecture navale, parfois synonyme de jottereau, pièce en fer ou en bois servant à lier l’éperon et la guibre d'un navire avec son étrave
 Dauphin, une maison d'édition française
 Dauphin OTA, une entreprise d'affichage publicitaire créée par Jacques Dauphin
 Les Dauphins, film sorti en 1960
 Sceau dauphin
 Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de 
 Ondulation dauphin, style de nage

Voir aussi
 
 
 
  (à Briançon en France, à Madagascar, et en Nouvelle-France).
 Le Dauphiné libéré

Homonymie de toponyme